Le sigle ENSIM peut désigner deux écoles d'ingénieurs françaises :
 l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire, du Ministère des Armées, basée à Angers (Maine-et-Loire), école liée à l'ENSAM), et formant les ingénieurs militaires d'infrastructure de la Défense (IMI) ;
 l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans, basée au Mans (Sarthe). Intégrée à l'université du Mans, forme aux métiers de l'acoustique ainsi que l'informatique.

Sigle de 5 caractères